Шапошников () — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители

А 
 Шапошников, Адриан Григорьевич (1888—1967) — русский и советский композитор.
 Шапошников, Акиндин Иванович (1880—1937) — русский политик, журналист и советский преподаватель, депутат Учредительного Собрания.
 
 
 Шапошников, Анатолий Владимирович (1923—2014) — советский и российский авиаконструктор.
 
 Шапошников, Артур Матвеевич (ум. 1999) — советский военный, генерал-лейтенант.

Б

В

Г 
 Шапошников, Георгий Христофорович (1915—1997) — советский энтомолог, эволюционист, известный опытами по искусственной эволюции.
 Шапошников, Григорий Никитич (1870 — ?) — депутат Государственной думы I созыва от Курской губернии.

Д

Е

И 
 
 Шапошников, Илья Калустович (1895—1953) — советский дирижёр, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1952).

К

Л

М 
 Шапошников, Матвей Кузьмич (1906—1994) — советский военачальник, генерал-лейтенант, участник Новочеркасских событий 1962 года, Герой Советского Союза.

Н

О 
 Шапошников, Олег Константинович (1920—1990) — дерматовенеролог, Академик АМН СССР, генерал-майор медицинской службы.

С 
 
 Шапошников, Станислав Валерьевич (1984) — российский учёный-математик.

Ф, Х 
 Шапошников, Фёдор Сергеевич (1754 — ?) — генерал-майор, директор Пажеского корпуса.
 Шапошников, Христофор Георгиевич (1872—1938) — учёный, основатель Кавказского заповедника.

Ю 
 Шапошников, Юлий Георгиевич (1931—1999) — советский хирург, член-корреспондент РАМН (1993), член-корреспондент РАН (1997).
 Шапошников, Юрий Николаевич (1925—1993) — советский шахматист

Я 
 Шапошников, Яков Фёдорович (1905—1981) — Герой Советского Союза.



Топоним 
 Шапошников — хутор, Алексеевский район, Белгородская область.

Морское дело 
 «Маршал Шапошников» — большой Противолодочный Корабль проекта 1155, «Фрегат».

См. также 
 Шапошниково
 Шапошниковка

Примечания